Голубівське — село, Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Голубівське — селище, Луганська область, Алчевський район